Tosktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tosktjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun,  (8,74 ha)
Stor-Tosktjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Tosktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tosktjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Tosktjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,2 ha)
Tosktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14,5 ha)
Tosktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Tosktjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Tosktjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,95 ha)
Tosktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727063-163176), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Tosktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728276-168509), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,52 ha)
Tosktjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Tosktjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (6,27 ha)
Tosktjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (7,28 ha)
Tosktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715611-156204), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tosktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715741-156389), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tosktjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,66 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn